Příjmení Smith nosí více významných osobností:

 Abigail Smithová (1744–1818) – manželka amerického prezidenta
 Adam Smith – více osob
 Adolphe Smith (1846–1924) – anglický novinář a fotograf
 Adrian Smith – více osob
 Al Smith – více osob
 Alan Smith – více osob
 Alexander Smith – více osob
 Alice Smithová – více osob
 Alyn Smith (* 1973) – skotský politik
 Anna Smithová – více osob
 Ben Smith – více osob
 Bessie Smithová (1894–1937) – americká bluesová zpěvačka
 Bobby Smith (* 1958) – kanadský hokejista
 Brendan Smith – více osob
 Brian Smith – více osob
 Brooke Smithová – více osob
 Bruce Smith – více osob
 Bubba Smith (1945–2011) – americký herec
 Calvin Smith (* 1961) – americký sprinter
 Carrie Smithová (1925–2012) – americká zpěvačka
 Carter Smith (* 1971) – americký filmový režisér a módní fotograf
 Chad Smith – více osob
 Charles Smith – více osob
 Ches Smith – americký hudebník
 Christo Albertyn Smith (1898–1956) – jihoafrický botanik
 Chuck Smith – více osob
 Cindy Hydeová-Smithová (* 1959) – americká politička
 Clarence Smith – více osob
 Clark Smith – více osob
 Courtney Thorneová-Smithová (* 1967) – americká herečka
 Curt Smith – více osob
 Dale Smith – více osob
 Dan Smith – více osob
 Dane Alex Bird-Smith (* 1992) – australský atlet
 Dante Terrell Smith (* 1973) – rodné jméno amerického herce a hudebníka, známého jako Mos Def
 Davey Boy Smith (1962–2002) – britský zápasník
 Dean Smith – více osob
 Dick Smith – více osob
 Dina Asherová-Smithová (* 1995) – britská sprinterka
 Ed Smith – více osob
 Elliott Smith – více osob
 Emily Smithová – více osob
 Ethel Smithová – více osob
 Fred Smith – více osob
 Gary Smith – více osob
 George Smith – více osob
 Guinn Smith (1920–2004) – americký atlet
 Greg Smith – více osob
 Gwendoline Eastlakeová-Smithová (1883–1941) – anglická tenistka
 Hamilton Smith – více osob
 Harry Smith – více osob
 Herbert Smith – více osob
 Hooley Smith (1903–1963) – kanadský hokejista
 Ian Smith – více osob
 Isaac Smith (1752–1831) – britský admirál
 J. R. Smith (* 1985) – americký basketbalista
 Jack Smith – více osob
 Jaclyn Smithová (* 1945) – americká herečka a podnikatelka
 Jacob Smith z Balroe (asi 1698–1744) – irsko-český lékař a univerzitní pedagog
 Jada Pinkettová Smithová (* 1971) – americká herečka
 James Smith – více osob
 Jason Smith – více osob
 Jay Smith – více osob
 Jeff Smith – více osob
 Jimmy Smith – více osob
 John Smith – více osob
 Johnny Smith – více osob
 Jonathan Smith – více osob
 Jonielle Smithová (* 1996) – jamajská sprinterka
 Jorja Smithová (* 1997) – britská R&B zpěvačka
 Joseph Smith – více osob
 Joshua Smith – více osob
 Judge Smith (* 1948) – anglický hudebník, hudební skladatel a textař
 Kate Smithová – více osob
 Kevin Smith – více osob
 Kim Smithová (* 1960) – britská zpěvačka
 Kurtwood Smith (* 1943) – americký herec
 Lamar S. Smith (* 1947) – americký politik
 Larry Smith – více osob
 Lisa Smithová – více osob
 Lizzie Caswall Smith (1870–1958) – britská fotografka
 Lonnie Smith – více osob
 Maggie Smithová (* 1934) – britská herečka
 Malcolm Smith – více osob
 Mamie Smithová (1883–1946) – americká zpěvačka, tanečnice, pianistka a herečka
 Marc Smith (* 1949) – americký básník
 Mark Smith – více osob
 Martha Maria Yeardley Smith (* 1964) – americká herečka
 Margaret Smithová – více osob
 Matthew Smith – více osob
 Maurice Smith – více osob
 May Abelová Smithová (1906–1994) – jamajský atlet
 Melanie Smithová – více osob
 Michael Smith – více osob
 Michelle Smithová (* 1969) – irská plavkyně
 Mimi Smithová (1906–1991) – opatrovnice anglického hudebníka Johna Lennona
 Nathan Smith – více osob
 Norman Smith – více osob
 Patti Smith (* 1946) – americká zpěvačka, hudebnice, spisovatelka, textařka a básnířka
 Paul Smith – více osob
 Pennie Smithová (* 1949) – anglická fotografka
 Phillip Hagar Smith (1905–1987) – americký elektroinženýr
 Robert Smith – více osob
 Rosa Smithová Eigenmannová (1858–1947) – americká zooložka
 Rostya Gordon-Smith (* 1949) – česká podnikatelka
 Roy Smith – více osob
 Rutger Smith (* 1981) – sportovec, atlet, nizozemský diskař a koulař
 Sahara Smithová (* 1988) – americká zpěvačka
 Sam Smith – více osob
 Samantha Smithová (1972–1985) – americká mírová aktivistka
 Shawnee Smithová (* 1969) – americká herečka
 Soapy Smith (1860–1898) – americký gangster, výrazná postava Divokého západu a zlaté horečky na Klondike
 Sophus Theodor Krarup-Smith (1834–1882) – dánský mineralog, geolog, učitel a inspektor severního Grónska
 Stan Smith (* 1946) – americký tenista
 Steven Smith – více osob
 Teddy Smith (1932–1979) – americký jazzový kontrabasista
 Thomas Smith (1752–1815) – skotský podnikatel
 Thomas Cavalier-Smith (1942–2021) – britský profesor evoluční biologie
 Tom Rob Smith (* 1979) – britský spisovatel
 Tommie Smith (* 1944) – americký atlet, olympijský vítěz
 Tommy Smith (1945–2019) – anglický fotbalový obránce
 Tony Smith – více osob
 Trecia Smithová (* 1975) – jamajská atletka
 Vernon Smith – více osob
 Viola Smith (1912–2020) – americká bubenice
 Wadada Leo Smith (* 1941) – americký avantgardní jazzový trumpetista a hudební skladatel
 Walter Smith – více osob
 Wendy Smithová-Slyová (* 1959) – britská atletka
 Whitney Smith (1940–2016) – americký vexilolog
 Wilbur Smith (1933–2021) – anglicky píšící autor dobrodružných románů
 Will Smith – více osob
 Willie Smith – více osob
 William Smith – více osob
 Willow Smithová (* 2000) – americká dětská herečka a zpěvačka
 Zadie Smithová (* 1975) – britská spisovatelka

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení
Irská příjmení